Баля́сина — многозначное слово:
 Балясина в архитектуре — фигурный столбик в виде колонны, поддерживающий перила ограждений.
 Балясина в мореходстве — точёный реёк, служащий ступенькой штормтрапа.